Papstkirche bezeichnet:

 die Lateranbasilika, die Bischofskirche des Papstes als Bischof von Rom
 eine Päpstliche Basilika
 eine Basilica minor, vom Papst besonders ausgezeichnete Kirche
 die römisch-katholische Kirche in ihrer Gesamtheit
 die Römische Kurie als zentrales Verwaltungsorgan des Papstes